Алекса́ндр Григоря́н:

 Григорян, Александр Андреевич (род. 1973) — советский и молдавский футболист.
 Григорян, Александр Витальевич (род. 1966) — российский футбольный тренер.
 Григорян, Александр Михайлович (1914—2005) — учёный-нефтяник, основатель технологии бурения горизонтально-разветвленных скважин.
 Григорян, Александр Овакимович (1927—2007) — советский и армянский художник.
 Григорян, Александр Самсонович (1936—2017) — советский и армянский театральный режиссёр.
 Григорян, Александр Хоренович (1951—2007) — политический и общественный деятель НКР.